Пятница  — перший офіційний студійний альбом харківського гурту 5'nizza.

Композиції

Примітки

Посилання 

Дебютні альбоми 2003
Музичні альбоми російською мовою
Альбоми українських виконавців
Альбоми гурту 5'nizza